Лиссе ( ) — город и община в провинции Южная Голландия (Нидерланды).

История 
Впервые Лиссе упоминается в документе, датированном 1198 годом. В средневековье Лиссе был небольшой деревушкой.

Рост города начался лишь в XX веке с началом выращивания в его окрестностях цветов в промышленных масштабах. В городке расположен парк цветов Кёкенхоф.

Примечания 

Города Нидерландов